Witzel :

 Albert Witzel (1879-1929), photographe américain.
 Alfred James Witzell (1879-1964), comptable et homme politique canadien
 Frank Witzel (né en 1955), écrivain, illustrateur et traducteur allemand.
 Josef Rudolf Witzel(1867-1925), artiste allemand.